

Aéroport 
 Aéroport de Jackson Hole, aéroport public localisé à l'extrémité sud du parc national de Grand Teton.

Bande dessinée 
 Black Hole, bande dessinée en noir et blanc de Charles Burns publiée aux États-Unis de 1995 à 2005.

Biologie marine 
 Laboratoire de biologie marine (Woods Hole), situé dans le village de pêcheurs de Woods Hole (Massachusetts).

Cinéma 
 Hole in One, film américain de Drew Ann Rosenberg sorti en 2010.
 Rabbit Hole, Trou noir au Québec, film américain réalisé par John Cameron Mitchell sorti en 2010.
 Sailor Moon SuperS, les 9 guerrières unies ! Le miracle du Black Dream Hole, long-métrage d'animationde la série animée Sailor Moonsorti au Japon.
 The Ol' Swimmin' Hole, court métrage de la série Oswald le lapin chanceux produit par les studios Disney sorti en 1928.
 Triple Bogey on a Par Five Hole, film indépendant américain d'Amos Poe sorti en 1991.

Espionnage 
 Key Hole, nom de code de certains satellites espions américains successeurs du programme Corona.

Gastronomie 
 Toad in the hole, plat anglais traditionnel composé de saucisses cuites au four.

Histoire 
 Bataille de Big Hole, livrée en 1877 au Montana pendant la guerre des Nez-Percés.

Informatique 
 Black hole (informatique), points d'un réseau qui font discrètement disparaitre le trafic sans informer la source du trafic.

Jeu vidéo 
 Advance Wars 2: Black Hole Rising, jeu vidéo sorti sur Game Boy Advance.
 Black Hole Entertainment, ancien studio de développement de jeux vidéo basé à Budapest en Hongrie fondé en 2001.
 Golf Magazine: 36 Great Holes Starring Fred Couples, jeu vidéo de golf sorti en 1994 sur 32X.

Loisirs 
 Black Hole (Alton Towers), anciennes montagnes russes du parc Alton Towers dans le Staffordshire au Royaume-Uni.

Musique

Albums 

 At Shelly's Manne-Hole, album du pianiste de jazz Bill Evans enregistré en 1963 et publié en 1964.
 Black Holes and Revelations, album de Muse.
 Deep in the Hole, album du groupe de rock alternatif Masters of Reality.
 Dig Your Own Hole, album du groupe d'électronic britannique The Chemical Brothers sorti en 1997.
 Fire in the Hole, album studio de Brand Nubian sorti en 2004.
 Holes in the Wall, album du groupe pop-rock anglais The Electric Soft Parade.
 Music Hole, album de Camille sorti en 2008.
 Songs from the Black Hole, album de musique du groupe rock américain Weezer de 1994-1995.

Chansons 

 Black Hole Sun, chanson du groupe de rock américain Soundgarden.
 Fixing a Hole, chanson du groupe britannique les Beatles.
 Head Like a Hole, single de Nine Inch Nails pour l'album Pretty Hate Machine.
 Supermassive Black Hole, single du groupe Muse issu de Black Holes and Revelations.
 Way Down in the Hole, chanson blues écrite par Tom Waits.
 Kids of the black hole, chanson du groupe de punk rock The Adolescents.

Autres 

 Black Hole Recordings, label néerlandais fondé par Tijs Verwest (Tiësto) et Arny Bink en 1997.
 Black Holes and Revelations Tour, tournée de promotion du quatrième album de Muse.
 Hole (groupe), groupe de rock américain fondé en 1989.
 Jérôme Van Den Hole, chanteur français.

Océanographie 
 Institut océanographique de Woods Hole, centre privé d'enseignement et de recherche en sciences et ingénierie marines fondé en 1930.

Orifice 
 Glory hole, orifice particulier.

Peinture 
 The Swimming Hole, tableau du peintre américain Thomas Eakins réalisé en 1884-1885.

Politique 
 Lois Hole (1929-2005), ancienne Lieutenant Gouverneur de la Province Canadienne de l'Alberta.

Sport 
 Even Hole, ancien skieur alpin norvégien.

Technique 
 Bottom Hole Temperature, mesures de température faites en "fond de trou" dans les forages pétroliers.
 Fire in the hole, expression anglaise utilisée aux États-Unis pour avertir de l'imminence d'une détonation explosive dans un espace confiné.

Toponymie 
 Big Hole (Afrique du Sud), ancienne mine à Kimberley.
 Blue Hole (Floride), plan d'eau artificiel au centre de Big Pine Key une île des États-Unis.
 Blue Hole (mer Rouge), trou bleu d'environ 130 mètres de profondeur situé en Égypte.
 Big Hole Tract 8 (moitié nord), réserve indienne du comté de Northumberland.
 Big Hole Tract 8 (moitié sud), réserve indienne du comté de Northumberland.
 Grottes de Wookey Hole, grottes touristiques du village de Wookey Hole dans le Somerset en Angleterre.
 Hole (Norvège), commune de Norvège située dans le comté de Buskerud.
 Hole-in-the-Ground, cratère volcanique des États-Unis.
 Jackson Hole, vallée de l’Ouest de l’État du Wyoming aux États-Unis.
 Martinské hole, station de ski située près de Martin dans la région de Žilina.
 Woods Hole, village côtier rattaché à la ville de Falmouth dans le comté de Barnstable dans le Massachusetts.

Voir aussi